Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 1992 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1992. De races werden verreden op 18 oktober 1992 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1992
Phillip Island